Palo Blanco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Palo Blanco, Argentina, Catamarca,

Mexiko 

 Palo Blanco, San Luis Potosí, 
 Palo Blanco, Sinaloa, Culiacán, 
 Palo Blanco, Puebla, Tlacuilotepec, 
 Palo Blanco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 Palo Blanco, Hueyapan de Ocampo, 
 Palo Blanco, Ayala, 
 Palo Blanco, Acapetahua, 
 Palo Blanco, Axochiapan, 
 Palo Blanco, Isla, 
 Palo Blanco, Sonora, 
 Palo Blanco, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 
 Palo Blanco, Tenamaxtlán, 
 Palo Blanco, Ayotlán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar